Randa puede referirse a:

 Randa, comuna suiza del cantón del Valais;
 Randa, comuna de Yibuti;
  Randa, localidad española del municipio de Algaida, en Mallorca;
 Puig de Randa, cerro de Mallorca.